La palabra Nébula puede referirse a:
 Nébula, del latín «nube», es una nube interestelar formada de hidrógeno, helio y otros gases ionizados, nombre dado originalmente a cualquier objeto astronómico extendido, incluyendo galaxias más allá de la Vía Láctea.
 Nebula, un grupo musical.
 Nebula Device un software para el desarrollo de videojuegos.
 Premio Nébula, un premio concedido por la Asociación de escritores de ciencia ficción y fantasía de Estados Unidos.